Bankau ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:
 Bąkowo (Warlubie), Dorf in der Gemeinde Warlubie (Warlubien), Powiat Świecki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Bąków (Długołęka), Dorf in der Gemeinde Długołęka (Langewiese), Powiat Wrocławski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Bąków (Grodków), Dorf in der Gemeinde Grodków (Grottkau), Powiat Brzeski, Woiwodschaft Oppeln
 Bąków (Kluczbork), Dorf in der Gemeinde Kluczbork (Kreuzberg), Powiat Kluczborski, Woiwodschaft Oppeln
 Bąkowo, Dorf in der Gemeinde Kolbudy (Ober Kahlbude), Powiat Gdański, Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Kolbudy#Schulzenämter
 Bąków (Strumień), Dorf in der Gemeinde Strumień (Schwarzwasser), Powiat Cieszyński, Woiwodschaft Schlesien